Sophia может означать:
 Sophia — японская певица.
 Sophia (растение) — международное научное (латинское) название рода растений семейства Капустные.
 Sophia — гуманоидный робот; является первым в истории роботом, получившим официальное гражданство.

См. также 
 София (значения)
 SOFIA — стратосферная обсерватория.